Китай
 27 апреля 300 — Цзя Наньфэн, жена императора Цзинь Хуэй-ди и регент престола, отравила наследника престола Сыма Юя. Сыма Лунь, князь Чжао, возмутил солдат дворцовой стражи. Императрицу Цзя заморили голодом, её клевретов казнили. Власть попала в руки Сыма Луня, провозгласившего себя регентом. 

Корея
 В Когурё свергнут и совершил самоубийство Понсан, 14-й ван (292—300). Новым, 15-м, ваном провозглашен его племянник Мичхон (300—331).

Римская империя
 Консулы Гай Флавий Валерий Констанций Цезарь (3-й раз) и Гай Галерий Валерий Максимиан Цезарь (3-й раз).
 300—314 — Епископ Иерусалима Герма.
 300—311 — Епископ Александрии св. Пётр I.
 Около 300 — александриец св. Антоний ушёл в пустыню и стал первым христианским монахом.
 Создание Герметического корпуса (приблизительно).
 Николай из Патары (Николай Угодник) стал епископом Миры.
 Диоцез Испания:
 Основан город А-Гуарда в провинции Галлеция.
 Основан город Мора в провинции Карфагеника.

Япония
 Начало Периода Кофун в истории Японии (приблизительно).

Родились 
 Акакий Кесарийский (ум. 366) — епископ Кесарии Палестинской, ученик Евсевия Кесарийского, один из лидеров ариан.
 Асанга (ум. ок. 375) — буддийский мыслитель, один из основателей школы Йогачара.
 Василисса Никомидийская (ум. 309) — раннехристианская мученица из Никомидии, пострадавшая во время Диоклетиановых гонений.
 Евдоксий Антиохийский (ум. 369) — архиепископ Антиохийский (357—360) и Константинопольский (360—369), один из лидеров ариан-аномеев.
 Евсевий Миндский (ум. ?)  — философ-неоплатоник из Пергамской школы неоплатоников, ученик Эдесия и один из учителей Юлиана Отступника.
 Зеноб Глак (ум. 350) — армянский историк, автор "Истории Тарона".
 Ли Шоу (ум. 343) — император Чэн Хань (338—343).
 Серен Антинойский (ум. 360) — позднеантичный математик.
 Фотин Сирмийский (ум. 375) — епископ Сирмия, основатель радикального арианского учения фотиниан.
 Эмилия Хиллария (ум. 363) — древнеримский врач, автор книг по гинекологии и акушерству.
 11 декабря — Дамасий I, 37-й епископ Рима (366—384), первым ставший называть себя папой римским.

Скончались 
 Анатолий Лаодикийский (р. перв. пол. III в.) — епископ Лаодикеи, греческий математик и философ-аристотелист.
 Матрона Солунская (р. ?) — раннехристианская мученица.
 Пань Юэ (р. 247) — древнекитайский поэт и политический деятель времен Западной Цзинь.
 Понсан (р. ?) — 14-й ван Когурё (292—300).
 Пэй Вэй (р. 267) — древнекитайский философ и ученый, политический деятель времен Западной Цзинь.
 Спор (р. ок. 240) — древнегреческий математик и астроном.
 27 апреля — Сыма Юй (р. 278), наследный принц из династии Цзинь, сын императора Хуэй-ди.
 27—28 декабря — Феона Александрийский (р. ?), епископ и папа Александрии Египетской (282—300).

См. также